Бета је друго слово грчког алфабета (β).

Овај назив може да се односи и на:
 Бета функцију у математици,
 Бета распад у физици,
 Бета честицу у физици,
 Бета дистрибуцију у статистици,
 Бета коефицијент у економији,
 Врста секундарне структуре протеина у хемији,
 Програмски језик у информатици,
 Ознака ботаничке врсте (-{beta vulgaris}-) (цвекла, трска и сл.) у биологији,
 Назив рода риба (-{betta sp.}-) (углавном акваријумских, гајених, познатих још и као рибе борци) у биологији,

или на:
 Новинску агенцију Бета,
 Бета тест, као први групни невербални тест интелигенције,
 Врста алкохоличара који немају типичне симптоме алкохолизма,
 Бету Вукановић, сликарку.
 Италијанског произвођача мотоцикала